Баян-Була́к ( — «богатый родник, ключ») — село в Агинском муниципальном районе» Агинского Бурятского округа  Забайкальского края. Входит в состав сельского поселения Урда-Ага.

География 
Находится на реке Мухар-Булак, в 40 км (по прямой) к югу от центра сельского поселения — села Урда-Ага.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
Образовано в 1923 году.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 100 % из 221 чел..

Инфраструктура 
30 домов.

Транспорт 
Гравийно-щебеночная дорога районного значения Судунтуй — Зуткулей.

Примечания

Ссылки 
  на Викимапии

Населённые пункты Агинского района